

Télévision 
 Bad Day est le titre du huitième épisode de la quatrième saison de la série télévisée Les Tortues Ninja.

Musique 
 Bad Day est une chanson de Daniel Powter sortie en 2005 sur l'album Daniel Powter.
 Bad Day est une chanson de R.E.M. sortie en 2003 sur la compilation In Time.
 Bad Day est une chanson de Fuel sortie en 2000 sur l'album Something Like Human.
 Bad Day est une chanson de Blur sortie en 1991 sur l'album Leisure.
 Bad Days est un EP de Space sorti en 1998.